Орган има више значења:

 Орган (анатомија), група локализованих и организованих ткива.
 Орган (филм), јапански филм
 Старатељски орган, орган државне управе надлежан за обављање послова старатељства.
 Орган (инструмент), музички инструмент